Torás puede hacer referencia a:

 Torás (Castellón), municipio de la provincia de Castellón.
 Toras (demo), demo ático situado en la costa sur de Atenas, cerca del cabo Zóster.
 Torás (La Coruña), parroquia y lugar del municipio de Laracha, provincia de La Coruña.
 Torás (pueblo), grupo indígena del estado de Amazonas en Brasil.